Pausaniás je jméno několika různých osob:

 Pausaniás (vojevůdce) († 470 př. n. l.) – spartský generál a regent v době řecko-perských válek
 Pausaniás (Sparta) – spartský král, jenž panoval v letech 409 až 395 př. n. l.
 Pausaniás Makedonský – makedonský král, který vládl v roce 393 př. n. l.
 Pausaniás z Orestidy – příslušník makedonské královské tělesné stráže, jenž v roce 336 př. n. l. zavraždil krále Filipa II. Makedonského
 Pausaniás – řecký cestovatel, zeměpisec a spisovatel ve 2. století, jenž sepsal dílo Cesta po Řecku

Rozcestníky - panovník